Rettig puede referirse a:
 Raúl Rettig Guissen
 Tommy Rettig

 Comisión Rettig
 Informe Rettig